Chris Langridge – giocatore di badminton britannico
 Matthew Langridge – canottiere britannico
 Philip Langridge – tenore inglese
 Sarah Langridge – pentatleta britannica